Єлизавета Котроманич (, ;  — ) — друга дружина короля Угорщини Людовика Анжуйського.

Після смерті чоловіка була регентом при своїй неповнолітній дочці Марії, що стала угорської королевою. Молодша дочка Єлизавети Боснійської Ядвіґа I стала королевою Польщі, була канонізована Католицькою церквою.

Родовід

Дитинство 
Єлизавета була дочкою бана Боснії Стефана II з дому Котроманичів. Її мати, Єлизавета Куявська, була онукою польського короля Владислава I Локетка.

Стефан II відкинув пропозицію сербського короля Стефана IV Душана про шлюб Єлизавети з його сином, так як не хотів поступатися королю Сербії землею, яку той хотів як придане. Єлизавета Польська, мати короля Угорщини Людовика I, сприяла тому, щоб Єлизавета переїхала до Буди. Після трьох років життя при угорському дворі королева-мати організувала шлюб короля Людовика і Єлизавети, хоча останній було тільки 13 років. Перша дружина короля Угорщини, Маргарита Люксембурзька, померла, не залишивши Людовику дітей.

Заміжжя 

Весіллю, яке відбулося в Буді 20 червня 1353, могла перешкодити обставина, що Людовик і Єлизавета були в четвертому ступені спорідненості через князів Куявії, а шлюб родичів такого ступеня Церквою у звичайних обставинах заборонявся. Проблема була вирішена після того, як папа Інокентій IV дав диспенсацію і підтвердив законність цього шлюбу.

Єлизавета ніколи не була коронована як королева Угорщини і не мала абсолютно ніякої влади при дворі, перебуваючи під повним контролем своєї свекрухи. 1370 р. Людовик став також і королем Польщі. Єлизавета не була коронована і як польська королева, ставши таким чином однією з п'яти польських королев, які не проходили цю церемонію.

Людовик і Єлизавета не мали дітей в перші сімнадцять років шлюбу. Єлизавету вважали безплідною, а враховуючи той факт, що від першої дружини у Людовика також не було спадкоємців, ця обставина, здавалося, гарантувала династичну кризу. Однак ситуація різко змінилася, і за чотири наступних роки королева народила трьох дочок — Катерину (1370 рік), Марію (1371 рік) і Ядвіґу (1373 рік). Старша дочка померла у 8 років, після чого Марія стала розглядатися як спадкоємиця обох престолів — угорського та польського. Відомо, що Єлизавета написала книгу з виховання своїх дочок.

Регентство 

1382 р. Людовик помер, 10-річна Марія стала королевою Угорщини, а Єлизавета виконувала роль регента і фактичного правителя країни. Велику владу при дворі Єлизавети набув палатин Міклош Гараї. У Польщі, проте, ситуація пішла іншим сценарієм. Шляхта на з'їздах виступила проти вступу Марії на польський престол, зажадала визнати спадкоємицею польського престолу ту угорську принцесу, яка буде жити постійно у Польщі, і склала для захисту цієї постанови конфедерацію. За цим почалася боротьба політичних партій, доходила до відкритої міжусобиці. Єлизавета запропонувала як кандидатури на польський трон свою молодшу дочку Ядвіґу, що дозволило б виконати умову про постійне проживання в Польщі. Після двох років переговорів 15 листопада 1384 Ядвіга була коронована у Кракові. Згодом вона вийшла заміж за великого князя Литовського Ягайла, була підписана Кревська унія про династичний союз між Великим князівством Литовським та Польщею, причому Єлизавета була однією зі сторін, що брали участь в переговорах. Особиста унія між Угорщиною і Польщею була таким чином остаточно розірвана.

Боротьба за престол 
Марія була заручена з Сигізмундом I Люксембурзьким. Представники могутніх угорських та хорватських дворянських родів, проте, були налаштовані проти нього і підтримували кандидатуру на угорський престол короля Неаполя Карла III — останнього представника Анжуйськой династії по чоловічій лінії. І Сигізмунд і Карл погрожували прийти до Угорщини з військом: перший збирався реалізувати заручини, женитись на Марії і правити разом з нею; другий не визнавав законності її коронації і збирався змістити її з угорського трону.

Оскільки в обох випадках Єлизавета втрачала реальну владу, вона почала переговори з королем Франції Карлом V, пропонуючи руку Марії його синові Людовику Орлеанському. Ситуація ускладнювалася тією обставиною, що для розриву заручин із Сигізмундом був необхідний папський дозвіл, а Угорщина і Франція визнавали різних пап в умовах тривалої Великої західної схизми. Визнаний Францією Климент VII дав дозвіл на розрив заручин, після чого у квітні 1385 відбулось весілля за дорученням між Марією і Людовиком Орлеанським, що проходило за відсутності нареченого.

Ні Сигізмунд, ні велика частина угорських дворян не визнали цей шлюб. Чотири місяці потому Сигізмунд вторгся до Угорщини з військом і незважаючи на протидію Єлизавети сам одружився з Марією. Після того, як Сигізмунд восени 1385 повернувся в Богемію, прихильники Карла III допомогли йому на короткий час захопити владу в країні. Коронація Карла відбулася в грудні 1385 року, Єлизавета і Марія були змушені бути на ній присутніми. Єлизавета, однак, не змирилася з поваленням з престолу своєї дочки, через кілька місяців після коронації Карл був убитий за її наказом.

Полон і смерть 

Після вбивства Карла почалося повстання проти Єлизавети, центром якого була Хорватія, пов'язана з Угорщиною особистою унією. Хорвати проголосили законним королем Владислава, сина Карла III, який згодом ще багато років безуспішно боровся за угорський трон. Намагаючись заспокоїти ситуацію, Єлизавета та Марія у супроводі Палатина Міклоша Гараї і збройної охорони попрямували до Хорватії. По дорозі королівська карета потрапила в засідку, охорона була перебита, Міклош Гараї убитий, а Єлизавета з Марією взяті в полон.

Полонені королеви були увязнені в Новіградський замок неподалік від Задара. Єлизавета намагалася таємно зв'язатися з Венецією, просячи про допомогу, але її листи були перехоплені тюремниками. Вдова Карла Маргарита Дураццо, яка була проти планів чоловіка стати угорським королем, наполягала на помсті. 16 січня 1387 Єлизавета була задушена в темниці на очах у дочки. Марія була визволена з полону військами свого чоловіка Сигізмунда і правила Угорщиною спільно з ним аж до 1395 року, коли померла при пологах. Боротьба Сигізмунда проти короля Неаполя Владислава і підтримуючих його хорватів тривала аж до 1409 року, коли Владислав продав Далмацію Венеціанській республіці і відмовився від подальшої боротьби, зосередившись на італійських справах.

Єлизавета Боснійська була спочатку похована в Задарі, згодом її тіло було перевезено до Секешфегервара, в усипальницю угорських королів. Після неї жодна жінка не правила Угорщиною аж до Марії Терезії. У 1381 році Єлизавета Боснійська виділила кошти на створення раки святого Симеона Стовпника, мощі якого зберігаються у церкві Святого Симеона в Задарі. Рака вважається одним із шедеврів хорватського ювелірного мистецтва.

Вшанування пам'яті 
Одна з вулиць Задара названа на її честь «Вулицею Єлизавети Котроманіч».

Література 
 Всесвітня історія. Угорщина в кінці XIV — початку XV століть 
 Van Antwerp Fine, John (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4.
 Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. — М. : Издательство «Весь мир», 2002. 

Регентки
Задушені
Котроманічі
Княгині і королеви Польщі
Монархи Угорщини
Угорські королеви
Убиті монархи
Люди, на честь яких названі вулиці